Brian Farioli – calciatore argentino
 Francesco Farioli – allenatore di calcio italiano
 Massimo Farioli – cestista italiano